El Torneig de 's-Hertogenbosch 2018, oficialment conegut com a Libéma Open 2018 és una competició tennística disputada sobre gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí i als International Tournaments de la WTA femenina. La 29a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 17 de juny de 2018 al Autotron Park de 's-Hertogenbosch, Països Baixos.

La tennista sèrbia Aleksandra Krunić va guanyar el primer títol individual de la seva carrera. La belga Kirsten Flipkens va disputar ambdues finals però no va aconseguir imposar-se en cap.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2018
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018